Chwałowice ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Chwałowice (Bogdaniec) (Landsberger Holländer), Dorf im Powiat Gorzowski, in der Woiwodschaft Lebus, Gmina Bogdaniec
 Chwałowice (Iłża), Dorf im Powiat Radomski, in der Woiwodschaft Masowien, Gmina Iłża
 Chwałowice (Jelcz-Laskowice) (Quallwitz), Dorf im Powiat Oławski, in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Jelcz-Laskowice
 Chwałowice (Radomyśl nad Sanem), Dorf im Powiat Stalowowolski, in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Chwałowice (Rybnik) (Chwallowitz), Stadtteil von Rybnik in der Woiwodschaft Schlesien